Понтьяк,  — название муниципалитета и округа в регионе Утауэ провинции Квебек, Канада.
 Понтьяк (муниципалитет) — в составе округа Ле-Коллин-де-ль'Утауэ
 Понтьяк (округ)